Цеґельник — село в Польщі, у гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства.

 Цегельник Микола Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цегельник Сергій Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки